Giersbergen (gehucht), een gehucht in de gemeente Heusden, Noord-Brabant
 Anneke van Giersbergen (1973), een Nederlandse zangeres
 Dianne van Giersbergen (1985), een Nederlandse zangeres van Ex Libris en Xandria